Малышевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Малышевский сельсовет — в Альменевском районе Курганской области.
 Малышевский сельсовет — в Сузунском районе Новосибирской области.
 Малышевский сельсовет — в Люберецком (1963—1965) и Раменском (1965—1994) районах Московской области.